Pygopodoidea — надсемейство гекконообразных ящериц, единственное в инфраотряде
Pygopodomorpha.

Систематика

Филогения 
Филогенетическое положение таксона можно отобразить следующей кладограммой:

Классификация 
К надсемейству относят три семейства:
 Семейство  (32 вида)
 Семейство  (161 вид)
 Семейство  (46 видов)

Количество современных видов приведено в соответствии с данными сайта Reptile Database на сентябрь 2021 года. Итого в составе Pygopodoidea выделяется 239 современных видов.

Примечания  

Ящерицы